Ferenc Juhász (ur. 1928) – węgierski poeta
 Ferenc Juhász (ur. 1960) – węgierski polityk, minister
 Frank Gun, właściwie Ferenc Juhász (ur. 1971) – węgierski aktor i reżyser filmów pornograficznych